

Cinema 
 Tough Love - film del 2005 diretto da Frank A. Caruso (2005)

Musica 
 Tough Love – album di Gala del 2008
 Tough Love – album di Jessie Ware del 2014
 Tough Love – singolo di Avicii del 2019

Televisione 
 Tough Love – film per la televisione del 2002 diretto da David Drury
 Tough Love – serie televisiva statunitense